Na mitologia Inca Uku Pacha era o mundo dos mortos, dos inatos e de tudo daquilo que se encontrava debaixo da superfície terrestre ou aquática. Se considerava as fontes (em quíchua, pukyu), covas e todas as aberturas da crosta terrestre como via de comunicação entre Uku Pacha e Kay Pacha.

O mundo aparecia representado por três planos, Hanan Pacha (o mundo de cima), Kay Pacha (o mundo daqui) e Uku Pacha

Mitologia inca

!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)